En tyst zon definieras som ett område med avsaknad av buller, men förekomst av önskade ljud. Det önskade ljudet är kopplat till tidpunkt och plats samt våra tidigare erfarenheter och förväntningar och är därmed en känslomässig värdering.

I en miljö som förväntas vara tyst, kan bara själva förekomsten av motorljud vara störande, fastän ljudnivån är låg. På samma sätt kan naturliga ljud som bruset från bäckar och forsar ha en mycket hög ljudnivå, men ändå inte uppfattas som buller.

Eftersom bullret omkring oss ökar för varje år, måste det till en bättre hushållning med de naturkvaliteter som är förknippade med tystnad och stillhet.

Många kommuner i Sverige utreder och planerar nu för så kallade tysta zoner i sina översiktsplaner.

Naturskydd
Samhällsplanering
Ljud